Steinorth ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Steinorth (1931–2000), deutscher Jurist, Photograph und Kulturmanager
 Petra Steinorth (* 1983), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin